

Юр'євське сільське поселення — сільське поселення, Котельніцький район, Кіровська область
 Юр'євське сільське поселення — сільське поселення, Павлоградський район, Омська область